Austria:
 Radkersburg – dawny powiat
 Bad Radkersburg – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Radkersburg Umgebung – dzielnica Bad Radkersburga